Заряби́нка () — село,
Зарябинский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320883001. Население по переписи 2001 г. составляет 426 (201/225 м/ж) человек.

Является административным центром Зарябинского сельского совета, в который, кроме того, входит село Леськовка.

Географическое положение 
Село Зарябинка находится на обоих берегах реки Рябинка в самых её истоках. На реке несколько запруд.
Ниже по течению примыкает село Леськовка.

История 
 1798 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Зарябинке был 351 двор, девять ветряных мельниц и сельсовет.

Экономика 
 КСП «Зарябинка», зерно, свекла, молоко.
 Богодуховский гериатрический пансионат.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 53 воина.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины